Гонка із масовим стартом на чемпіонаті світу з біатлону 2012 відбулася 11 березня у Рупольдінгу 2012 року. Для участі в гонці були відібрані 30 біатлоністок за підсумками виступів у Кубка світу та в попередніх гонках чемпіонату.

Результати

Посилання
Сайт IBU
 Офіційні результати
 Знову перемогла Тура Бергер +фото/відео
Сайт Федерації біатлону України
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів

Чемпіонат світу з біатлону 2012
2012 у біатлоні
Березень 2012